Гвасталла:

 Гвасталла — город в Италии
 Гвасталла (графство) — средневековое графство с центром в одноименном городе
 Гвасталла (герцогство) — средневековое герцогство, преемница одноименного графства